Arie Visser (1826-1896), een politicus
 Arie Visser (1944-1997), een dichter en schrijver 
 Arie Visser (type reddingboot KNRM), een type reddingsboot